Une invasion est une action militaire qui menace directement l'autonomie d'un pays ou territoire.

En écologie, une invasion se caractérise par l'accroissement durable de l’aire de répartition d’un taxon alors désigné comme espèce invasive ou envahissante.

En médecine, la période d'invasion constitue la phase de début d'une maladie, depuis le premier symptôme jusqu'à la période d'état (symptômes au complet). Dans le cas des maladies infectieuses, la période d'invasion succède à la période d'incubation.

Cinéma 

  est un film britannique réalisé par Alan Bridges en 1965.
 Invasión est un film argentin réalisé par Hugo Santiago en 1969.
 Invasion (War of the Worlds) est un titre alternatif de La Guerre des mondes réalisé par David Michael Latt en 2005.
 Invasion, ou L'Invasion au Québec, est un film américain réalisé par Oliver Hirschbiegel en 2007.
 Invasion est un film germano-autrichien réalisé par Dito Tsintsadze en 2012.
 Invasion (Invasor) est un film espagnol réalisé par Daniel Calparsoro en 2012.
 Invasion (Yocho) est un film japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa et daté de 2017.
  (Hojoom) est un film iranien réalisé par Shahram Mokri en 2017 ;
 Invasion (Вторжение, Vtorzheniye) est un film russe réalisé par Fiodor Bondartchouk sorti en 2020.
 Invasion (Encounter) est un film américano-britannique réalisé par Michael Pearce et sorti en 2021.

Télévision 

 Invasion est une mini-série américaine en deux parties diffusées en 1997.
 Invasion est un documentaire de Dan Cruickshank pour la BBC.
 Invasion est une série télévisée américaine créée en 2005 et diffusée sur ABC.
 InVasion est le nom d'un pay-per-view de la fédération de catch WWF, dont l'unique édition s'est déroulée en 2001.
Invasion est une série télévisée américaine de science-fiction créée en 2021 et diffusée sur Apple TV+.

Jeu vidéo 
 Invasion est un jeu de stratégie sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.
 Invasion est un jeu vidéo sorti sur système d'arcade Zeus en 1999.

Littérature 
 Invasion est une bande dessinée publiée dans la revue Force X puis Super Force.

Album 

 Invasion est un album de Joachim Garraud.
 Invasion est un album du groupe de rock britannique Magnum sorti en 1999.
 Invasion est un album de l'artiste norvégien Savant sorti en 2015.
 Invasion est une compilation de rap français du label Night & Day sorti en 1998.

Voir aussi 
 L'Invasion, un film franco-italien réalisé par Yves Allégret, sorti en 1970
 Les Invasions barbares, un film franco-québécois, écrit et réalisé par Denys Arcand, sorti en 2003
 Invasivité, dans le domaine médical

Homonymie de titre